Rockport es el nombre de:

Pueblos o ciudades 
El pueblo de Rockport (Massachusetts), en EE. UU.
El pueblo de Rockport, Texas, en EE. UU.
Rockport, en Maine
La ciudad de Rockport (Indiana), en EE. UU.